Por Pont-l'Évêque pode estar à procura de:
 Pont-l'Évêque (Calvados)
 Pont-l'Évêque (Oise)
 Pont-Évêque, no departamento de Isère

Ver também

Desambiguações de topônimos